Il singolare del torneo di tennis WCT Tournament of Champions 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Andre Agassi che ha battuto in finale Slobodan Živojinović 7-5, 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Stefan Edberg (quarti di finale)
 Andrés Gómez (quarti di finale)
 Martín Jaite (primo turno)
 John McEnroe (primo turno)
 Andre Agassi (Campione)
 Luiz Mattar (quarti di finale)
 Andre Agassi (semifinali)
 Slobodan Živojinović (finale)

 Slobodan Živojinović (terzo turno)
 Eliot Teltscher (secondo turno)
 Johan Kriek (primo turno)
 Paul Annacone (primo turno)
 Luiz Mattar (semifinali)
 Kelly Evernden (secondo turno)
 Milan Šrejber (terzo turno)
 Thomas Muster (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WCT Tournament of Champions 1988